Анри-Номпар де Комон, герцог де Ла Форс (; 1582 — январь ) — французский военный деятель, пэр Франции. Представитель одной из наиболее видных протестантских фамилий Франции; финальный период его жизни пришёлся на расцвет преследований гугенотов во Франции, закончившихся отменой Нантского эдикта, что отразилось на судьбе его детей.

Биография 
Анри-Номпар родился в семье маршала Франции Жака-Номпара де Комона, герцога де Ла Форса, и Шарлотты де Гонто, дочери маршала Армана де Гонто-Бирона.

С рождения и почти всю жизнь Анри-Номпар носил титул маркиза де Кастельно. В 1675 году после смерти старшего брата, маршала Армана-Номпара де Комон, наследовал титул герцога де Ла Форс. Анри-Номпар служил королю Франции Людовику XIII в ходе множества военных кампаний под командованием своего отца и имел звание маршала лагеря () (аналог последующего звания бригадного генерала).

Семья 
Анри-Номпар был женат на Маргарите д’Эскодека (), даме Боэс; в этом браке было девять детей:

 Жак, убит в 1634 году в ходе осады Ла Мотты (La Mothe-en-Bassigny) в Лотарингии.
 Анри, умер в детские годы.
 Пьер, маркиз де Коньяк, без наследников.
 Арман-Номпар, маркиз де Монпуйян, натурализовался в Англии после женитьбы там в 1659 году; затем дослужился до генерал-лейтенанта в армии голландской республики, начав с командования полком драгун в 1672 году; губернатор Нардена, умер в Гааге 16 мая 1701 года в возрасте 86 лет. Был женат на Амабль-Гильемине де Бредероде.
 Шарлотта, вышла замуж за Габриеля де Комона, графа де Лозена, стала матерью герцога де Лозена; умерла в возрасте 82 лет.
 Диана, вышла замуж в 1637 году за Шарля-Рене дю Пюи де Турнон, маркиза де Монбрен и Дофине.
 Жанна, вышла замуж за Кира де Монто (), маркиза де Навайль, сеньора Бейнака.
 Жаклин, вышла замуж за Анри де Вивана, графа де Панжас.
 Генриетта.

Примечания 

Дом де Комон
Анри-Номпар
Военные Франции
Пэры Франции